Jean Le Fèvre – astronomo francese (1650-1706)
 Jean Le Fèvre (Jean Fabri) – cardinale e vescovo cattolico francese (? – 1372)
 Jean Le Fèvre – scrittore e traduttore francese (1493-1565)
 Jean Le Fèvre – storico francese (1395 ca. – 1468)
 Jean Le Fèvre (Iohannes Fabri) – vescovo cattolico, abate e ambasciatore francese (1320-1390)